Charmides (Plato), een dialoog van Plato
Charmides (staatsman), een Atheense staatsman
Charmides (geslacht), een geslacht van Phasmatodea